Роџер Федерер је пети пут освојио турнир. У финалу је победио Филипа Колшрајбера резултатом 6-3, 6-4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Џејмс Блејк (полуфинале)
  Томаш Бердих (друго коло)
  Михаил Јужни ''(друго коло)

<li> Маркос Багдатис (четвртфинале)
<li> Радек Штјепанек (прво коло)
<li> Јарко Нијеминен (прво коло)
<li> Иван Љубичић (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2008.